Бурма́кино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурмакино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Бурмакино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Бурмакино — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Бурмакино — деревня в Тасеевском районе Красноярского края.
 Бурмакино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Бурмакино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Бурмакино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бурмакино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Бурмакино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Бурмакино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бурмакино — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Бурмакино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Бурмакино — посёлок городского типа в Некрасовском районе Ярославской области.
 Бурмакино — село в Некрасовском районе Ярославской области.